Ка́рлис Зе́мдега (; 7 апреля 1894 — 9 ноября 1963) — латвийский скульптор. Заслуженный деятель искусств Латвийской ССР (1947).

Биография 
Карлис Земдега (до 1935 года Карлис Бауманис) родился 7 апреля 1894 года в Циравской волости Газенпотского уезда Курляндской губернии в крестьянской семье Яниса и Анны Бауманисов.

Учился на факультете филологии и философии Латвийского университета (1921—1924). Окончил Латвийскую академию художеств (мастерская К. Рончевского, 1927), посещал занятия в мастерской скульптора Б. Дзениса (1927—1928). Работал учителем (1926—1940), был руководителем мастерской в Латвийской академии художеств (1940—1941), педагогом кафедры скульптуры в Государственной академии художеств Латвийской ССР (1947—1962).

Был членом общества художников «Садарбс» (1929—1934), Союза художников Латвийской ССР (1945). Награждён премией Латвийского фонда культуры (1939) и советским орденом «Знак Почёта» (1956). Заслуженный деятель искусств Латвийской ССР (1947).

Учениками Карлиса Земдеги были латвийские скульпторы Л. Блумбергс, Л. Давыдова-Медене, А. Думпе, А. Гулбис, В. Микане и В. Зейле.

Дочь — актриса Мара Земдега.

Умер 9 ноября 1963 года в Риге. Похоронен на Кладбище Райниса.

Основные работы 
Наиболее известные работы в области монументальной скульптуры: памятник погибшим в Первой мировой войне и в борьбе за независимость Латвии в Виляке, скульптурные композиции в Рауне, Джуксте, Руйиене, на тукумсском Лесном кладбище; монументально-декоративные работы: барельефы и скульптурные группы на фасаде дома на ул. Ломоносова, 12, в терветском санатории Красного Креста и рижском Дворце правосудия; в мемориальной скульптуре: ряд надгробных памятников на Лесном кладбище, Кладбище Райниса (1958, Э. Залите), Большом кладбище в Риге и на кладбище в Плескодале.

Скульптура «Купальщица» 1933 года находится в постоянной экспозиции Латвийского Национального художественного музея.

Особое место в творческом наследии скульптора занимают его работы, посвящённые памяти Райниса: надгробный памятник поэта, памятник на Эспланаде (воплощение в камне — скульпторы Л. Блауманис и А. Гулбис), бюст в парке города Елгава и портрет Райниса в театре Дайлес.

Награды и звания 
 орден «Знак Почёта» (1956)
 Заслуженный деятель искусств Латвийской ССР (1947)
 премия Латвийского фонда культуры (1939)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Карлис Земдега на сайте Елгавской научной библиотеки
 Надгробный памятник Райнису на сайте Департамента жилья и окружающей среды Рижской Думы

Скульпторы Латвии
Скульпторы СССР
Скульпторы-монументалисты СССР
Похороненные на кладбище Райниса
Персоналии:Латвийская ССР
Авторы памятников и мемориалов
Заслуженные деятели искусств Латвийской ССР